День Труда (англ. Labor Day) — словосочетание, имеющее несколько значений.

 День Труда — одно из названий Первомая.
 День труда — национальный праздник в США, отмечаемый в первый понедельник сентября.
 День труда — американский художественный фильм-драма 2013 года режиссёра Джейсона Райтмана.